

Дани сећања 

1410-е пне.